Osiedle Kwiatowe w Bolesławcu
 Osiedle Kwiatowe w Ostrołęce
 Osiedle Kwiatowe w Poznaniu
 Osiedle Kwiatowe w Zielonej Górze

Kwiatowe